Андреа Хе́нкель (, по мужу Берк ; 10 декабря 1977, Ильменау, Зуль, ГДР) — немецкая биатлонистка, обладательница Кубка мира, двукратная олимпийская чемпионка 2002 года и 8-кратная чемпионка мира. Младшая сестра олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Мануэлы Хенкель. 

Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2013/2014 годов, в возрасте 36 лет.

Биография 
Андреа Хенкель начинала свою спортивную карьеру в лыжных гонках, но в 1989 году перешла в биатлон. Член национальной сборной: юниорской с 1994 года, основного состава с 1998 года.

В сезоне 2006/2007 выиграла Кубок мира. Андреа уверенно начала сезон, но к его середине, из-за болезни, потеряла лидерство, уступив Линде Груббен (которая не завершила сезон, уйдя из спорта), Анне Карин Улофссон и Кати Вильхельм. Тем не менее, она смогла вырвать победу благодаря хорошему выступлению на последних этапах. Помимо общего зачёта, Андреа выиграла также и малый «Хрустальный глобус» в индивидуальных гонках..

Кубок мира

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Биатлонисты Германии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону